Sztokfisz – nazwa handlowa produktu przetwórstwa rybnego
 Stockfish – silnik szachowy